Бубню́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бубнюк Валентин Леонідович (1978) — єпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.
 Бубнюк Стефанія Миколаївна (1901—1996) — українська журналістка.
 Бубнюк Яків (1892—1969) — український диригент, громадський діяч.

Українські прізвища